Вла́ста Мату́лова (; ) — чешская и чехословацкая актриса театра, кино, радио и телевидения. Заслуженный деятель искусств ЧССР (1966).

Биография 
В 1937 году окончила актёрское отделение консерватории в Брно, играла на сцене театров в родном городе, в 1937—1938 годах — в Национальном театре (Брно). В 1938—1939
годах выступала на сцене Чешского театра в Пардубице.

С 1940 года до выхода на пенсию в 1984 году — артистка Национального театра в Праге.

Обладая приятной внешностью, хорошими вокальными данными, экспрессией и убедительной манерой игры, в молодости была востребованной киноактрисой. Выступала по радио и телевидении.

Позже преподавала актёрское мастерство в Пражской консерватории.

Играла с пьесах классического и современного репертуара (Шекспира, К. Гольдони, Р. Шеридана и других).

С 1940 года снялась в более 25 кино- и телефильмах, сериалах. Была одной из самых популярных киноактрис 1940-х годов.

Избранная фильмография 
  — Турбина / Turbina — Мария, дочь Уллика, врач
  — Я скоро вернусь — Юлинка Тиха, флорист
  — Панчо женится — Росита
  — Непослушный холостяк — Анна, трактирщица
  — Веселая дуэль
  — Ян Гус — королева София Баварская
  — Ян Жижка — королева София Баварская
  — Против всех — Здена, дочь Цибора
  — Подделка — Ольга Бранд
  — Круг — Мария, мать
  — Воскресенье в будний день
  — Звезда по имени Полынь — ''Хильда, хозяйка винной лавки
  — Покушение

Награды 
 Премия за выдающуюся работу (1958)
 Народная артистка Национального театра в Праге (1961)
 Заслуженный деятель искусств ЧССР (1966)

Примечания

Ссылки 
 
 Vlasta Matulová

Народные артисты Чехословакии
Заслуженные артисты Чехословакии
Персоналии:Национальный театр в Праге
Киноактрисы Чехословакии
Выпускники консерватории Брно